Вершешти има више значења:

 Вершешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Вершешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији